Пара Элени Данилиду / Кейси Деллакква — победительница турнира.

Посев 

  Элени Данилиду /  Кейси Деллакква (Титул)
  Энн Кеотавонг /  Абигейл Спирс ''(Первый раунд)

<li>  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Четвертьфинал)
<li>  Чжан Кайчжэнь /  Се Шувэй (Первый раунд)

 Ход турнира 

{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=1/4 финала
|RD3=1/2 финала
|RD4=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Э.Данилиду  К.Деллакква
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М.Гожня  М.Сироткина
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= С.Маррей  Э.Уэбли
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=[8]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Форетц  С.Лефевр
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7| RD1-score04-3=[10]| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Кр. Плишкова  Ка. Плишкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  В.Савиных
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л.Ли  М.Мултон
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Т.Пашек  А.Татишвили
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Л.Робсон  Х.Уотсон
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М.Адамчак  Э.Сэма
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Уден  К.Перрен
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=[10]| RD1-seed12=4
| RD1-team12= К.Чжан  Ш.Се
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А.Брианти  О.Роговска
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[3]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С.Бенгсон  Д.Джефлеа
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Т.Мур  М.Саут
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Э.Кеотавонг  А.Спирс
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Э.Данилиду  К.Деллакква
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  С.Лефевр
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Кр. Плишкова  Ка. Плишкова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[7]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Т.Пашек  А.Татишвили
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=[10]| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Л.Робсон  Х.Уотсон
| RD2-score05-1=w
| RD2-score05-2=/
| RD2-score05-3=o
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М.Уден  К.Перрен
| RD2-score06-1= 
| RD2-score06-2= 
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С.Бенгсон  Д.Джефлеа
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[6]
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= Т.Мур  М.Саут
| RD2-score08-1=7| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=[10]| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{nowrap| Э.Данилиду  К.Деллакква}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т.Пашек  А.Татишвили
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Л.Робсон  Х.Уотсон
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6'''
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Т.Мур  М.Саут
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2012